Iacono ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Iacono (* 1937), italienischer Filmproduzent
 Christoph Iacono (* 1972), deutscher Pianist, Komponist, Theater- und Bühnenmusiker
 Franck Iacono (* 1966), französischer Schwimmer
 Paul Iacono (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler und Dramaturg